

Onomastica
 Aveline – variante del nome proprio di persona Evelina

Persone
 Claude Aveline – scrittore e poeta francese
 Dominique Aveline – attore pornografico francese
 Jean-Marc Aveline – arcivescovo cattolico francese
 Pierre-Alexandre Aveline – incisore e illustratore francese